Paasikivi ist der Familienname folgender Personen:

 Juho Kusti Paasikivi (1870–1956), finnischer Staatspräsident
 Lilli Paasikivi (* 1965), finnische Opernsängerin (Mezzosopran) und Kulturmanagerin